Marjorie Crawford e Jack Crawford hanno battuto in finale Midge Van Ryan e Ellsworth Vines 3-6, 7-5, 13-11.

Teste di serie 

 Marjorie Crawford /  Jack Crawford (Campioni)
 Midge Van Ryan /  Ellsworth Vines (finale)

 Nell Hall /  Harry Hopman (semifinali)
 Joan Hartigan /  Gar Moon (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1933